Donnerhack ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Donnerhack (1909–1990), deutscher Orchesterleiter
 Rudolf Donnerhack (1903–1980), deutscher Maler, Heimatforscher und Museumsdirektor